Wahlkreis 83 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 83
 Landtagswahlkreis 83